La parella alemanya formada per Kevin Krawietz i Andreas Mies defensaven dos títols consecutius però Mies no hi va poder participar a causa d'una lesió.

La parella francesa formada per Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut van reeditar el títol de 2018 per guanyar el seu cinquè títol de Grand Slam junts.

Caps de sèrie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (renúncia per positiu de COVID-19)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinals)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (2a ronda)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (2a ronda)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (2a ronda)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (campions)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (3a ronda)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (1a ronda)

  Kevin Krawietz  /  Horia Tecău (quarts de final)
  John Peers /  Michael Venus (2a ronda)
  Wesley Koolhof /  Jean-Julien Rojer (3a ronda)
  Henri Kontinen /  Édouard Roger-Vasselin (1a ronda)
  Jérémy Chardy /  Fabrice Martin (2a ronda)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (3a ronda)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (2a ronda)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 

2021
Competicions tennístiques del 2021